Lepidosira är ett släkte av urinsekter. Lepidosira ingår i familjen brokhoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brokhoppstjärtar
Lepidosira